Sébastien Charpentier (né le  à L'Avenir, au Québec, Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évolue au poste de gardien de but.

Carrière de joueur 
Lors de la saison 1994-1995, il commence sa carrière dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec le Titan du Collège Français de Laval. À la suite de cette saison, il est repêché en  (93e au total) par les Capitals de Washington.

Il poursuit ensuite sa carrière dans la LHJMQ avec les Foreurs de Val-d'Or et les Cataractes de Shawinigan.

En 1996-1997, il commence sa carrière professionnelle, alors qu’il joue avec les Pirates de Portland de la Ligue américaine de hockey et les Admirals de Hampton Roads de l'East Coast Hockey League.

Lors de la saison 2001-2002, il dispute un premier match dans l’uniforme des Capitals de Washington de la Ligue nationale de hockey.

Lors de la saison 2004-2005, il évolue avec le Cousin de Saint-Hyacinthe de la Ligue nord-américaine de hockey.

Il s’en va ensuite en Russie, alors qu’il passe une saison avec le HK MVD, puis une autre avec le Vitiaz Tchekhov.

Après un court passage avec le Top Design de Saint-Hyacinthe, il évolue avec les Capitals de Vienne et le Graz 99ers du Championnat d'Autriche de hockey sur glace.

À l’automne 2010, il est de retour dans la LNAH, alors qu’il se joint au Marquis de Saguenay.

Le , il signe un contrat avec le SC Bietigheim-Bissingen de la 2. Bundesliga.

Le , il signe un contrat avec le HC Carvena de Sorel-Tracy.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1994-1995 || Titan du Collège Français de Laval || LHJMQ || 41 || 25 || 13 || 1 ||  || 99 || 2,75 || 90,9 || 2 ||  || 16 || 9 || 4 || 889 || 45 || 3,04 || 88,9 || 0 || 
|-
| 1995-1996 || Titan du Collège Français de Laval || LHJMQ || 18 || 4 || 10 || 0 || 944 || 97 || 6,17 || 83,6 || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1995-1996 || Foreurs de Val-d'Or || LHJMQ || 33 || 21 || 9 || 1 ||  || 87 || 2,73 || 90,9 || 1 ||  || 12 || 7 || 5 || 779 || 47 || 3,62 || 89,3 || 0 || 
|-
| 1996-1997 || Cataractes de Shawinigan || LHJMQ || 62 || 37 || 17 || 4 ||  || 176 || 3,04 || 89,9 || 1 ||  || 4 || 2 || 1 || 195 || 13 || 3,99 || 86,3 || 0 || 
|-
| 1997-1998 || Pirates de Portland || LAH || 4 || 1 || 3 || 0 || 229 || 10 || 2,61 || 92,6 || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1997-1998 || Admirals de Hampton Roads || ECHL || 43 || 20 || 16 || 6 ||  || 114 || 2,86 || 89,9 || 0 ||  || 18 || 14 || 4 ||  || 38 || 1,93 ||  || 1 || 
|-
| 1998-1999 || Pirates de Portland || LAH || 3 || 0 || 3 || 0 || 180 || 10 || 3,34 || 89,1 || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999 || Mallards de Quad City || UHL || 6 || 0 || 0 || 0 || 4 || 0 || 0 || 100 || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000 || Pirates de Portland || LAH || 18 || 10 || 4 || 3 ||  || 48 || 2,77 || 91,4 || 0 ||  || 3 || 1 || 1 || 183 || 9 || 2,96 || 91,1 || 0 || 
|-
| 2000-2001 || Pirates de Portland || LAH || 34 || 16 || 16 || 1 ||  || 113 || 3,43 || 89,5 || 1 ||  || 1 || 0 || 1 || 102 || 3 || 1,76 || 95,6 || 0 || 
|-
| 2001-2002 || Pirates de Portland || LAH || 49 || 20 || 18 || 10 ||  || 131 || 2,67 || 92,3 || 3 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2001-2002 || Capitals de Washington || LNH || 2 || 1 || 1 || 0 || 122 || 5 || 2,46 || 93,6 || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || Pirates de Portland || LAH || 12 || 3 || 7 || 2 || 727 || 28 || 2,31 || 92,5 || 2 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || Capitals de Washington || LNH || 17 || 5 || 7 || 1 || 859 || 40 || 2,79 || 90,6 || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Capitals de Washington || LNH || 7 || 0 || 6 || 0 || 369 || 21 || 3,41 || 87,5 || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || Cousin de Saint-Hyacinthe || LNAH || 32 || 15 || 13 || 3 ||  || 114 || 3,79 || 89,2 || 2 ||  || 5 || 1 || 4 || 249 || 18 || 4,33 || 89,6 || 0 || 
|-
| 2005-2006 || HK MVD || Superliga || 38 ||  ||  ||  ||  || 86 || 2,39 || 91,5 || 1 ||  || 4 ||  ||  || 234 || 16 || 4,1 ||  || 0 || 
|-
| 2006-2007 || Vitiaz Tchekhov || Superliga || 37 ||  ||  ||  ||  || 93 || 2,6 ||  || 3 ||  || 2 ||  ||  || 120 || 10 || 5 ||  || 0 || 
|-
| 2007-2008 || Top Design de Saint-Hyacinthe || LNAH || 3 || 1 || 1 || 1 || 185 || 14 || 4,54 || 88,1 || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Capitals de Vienne || EBEL || 27 || 19 || 5 || 0 ||  || 61 || 2,24 || 92,8 || 5 ||  || 7 || 2 || 4 || 423 || 24 || 3,4 || 88,1 || 1 || 
|-
| 2008-2009 || Graz 99ers || EBEL || 2 || 0 || 2 || 0 || 119 || 9 || 4,53 || 85,7 || 0 ||  || 3 || 2 || 1 || 180 || 7 || 2,33 || 93,2 || 0 || 
|-
| 2009-2010 || Graz 99ers || EBEL || 17 || 11 || 5 || 1 || 965 || 38 || 2,36 || 91,2 || 0 ||  || 4 || 1 || 1 || 257 || 12 || 2,8 || 89,6 || 0 || 
|-
| 2010-2011 || Marquis de Saguenay || LNAH || 13 || 8 || 3 || 1 || 766 || 49 || 3,84 || 90 || 0 ||  || 4 || 1 || 3 || 216 || 11 || 3,05 || 90,5 || 1 || 
|-
| 2011-2012 || Marquis de Saguenay || LNAH || 8 || 4 || 3 || 1 || 490 || 32 || 3,92 || 87,5 || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || SC Bietigheim-Bissingen || 2. Bundesliga || 24 || 10 || 13 || 0 ||  || 83 || 3,59 ||  || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || HC Carvena de Sorel-Tracy || LNAH || 9 || 3 || 3 || 3 || 553 || 39 || 4,23 || 87,2 || 0 ||  || 6 || 1 || 1 || 202 || 9 || 2,67 || 93,2 || 0 || 
|-

| 26 || 6 || 14 || 1 ||  || 66 || 2,93 || 90,2 || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -

Trophées et honneurs personnels 
East Coast Hockey League	
 1997-1998 : remporte la Coupe Kelly et le Trophée du meilleur joueur de la Coupe Kelly avec les Admirals de Hampton Roads.

Notes et références 

Naissance en avril 1977
Choix de repêchage des Capitals de Washington
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Capitals de Washington
Joueur du Titan du Collège Français de Laval
Joueur des Foreurs de Val-d'Or
Joueur des Cataractes de Shawinigan
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Admirals de Hampton Roads
Joueur des Mallards de Quad City (UHL)
Joueur du Cousin de Saint-Hyacinthe
Joueur du HK MVD
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du Top Design de Saint-Hyacinthe
Joueur des Vienna Capitals
Joueur du Graz 99ers
Joueur des Marquis de Saguenay
Joueur du HC Carvena de Sorel-Tracy
Champion de la Coupe Kelly
Joueur québécois de hockey sur glace